Gurney se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Henry Gurney
 Ashley B. Gurney
 John Henry Gurney, Jr.